

1.Kolejka
11 sierpnia 2006

12 sierpnia 2006

2.Kolejka
19 sierpnia 2006

20 sierpnia 2006

3.Kolejka
26 sierpnia 2006

27 sierpnia 2006

4.Kolejka
2 września 2006

3 września 2006

5.Kolejka
9 września 2006

6.Kolejka
12 września 2006

13 września 2006

20 września 2006

7.Kolejka
16 września 2006

8.Kolejka
22 września 2006

23 września 2006

9.Kolejka
29 września 2006

30 września 2006

10.Kolejka
7 października 2006

11.Kolejka
14 października 2006

12.Kolejka
21 października 2006

13.Kolejka
28 października 2006

14.Kolejka
4 listopada 2006

5 listopada 2006

15.Kolejka
11 listopada 2006

12 listopada 2006

16.Kolejka
18 listopada 2006

17.Kolejka
25 listopada 2006

18.Kolejka
3 marca 2007

19.Kolejka
10 marca 2007

20.Kolejka
17 marca 2006

18 marca 2006

21.Kolejka
28 marca 2007

22.Kolejka
31 marca 2007

23.Kolejka
4 kwietnia 2007

24.Kolejka
7 kwietnia 2007

8 kwietnia 2007

25.Kolejka
14 kwietnia 2007

26.Kolejka
18 kwietnia 2007

27.Kolejka
21 kwietnia 2007

28.Kolejka
28 kwietnia 2007

29.Kolejka
5 maja 2007

30.Kolejka
9 maja 2007

31.Kolejka
12 maja 2007

32.Kolejka
19 maja 2007

33.Kolejka
26 maja 2007

Baraże
2 czerwca 2007

9 czerwca 2007

Bibliografia
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czarnogórze